Мю Ла́рсен (, урождённая Мю Хо́ллингер, , известна также как Мю Хо́ллингер Ла́рсен, ; ) — датская кёрлингистка.

В составе женской команды Дании участница , , . В составе смешанной команды Дании участница .

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (2016, 2019, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Larsen, My Hollinger | Nordic Junior Curling Tour
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по кёрлингу